Forsvarsindustri (også militærindustri, krigsindustri, våbenindustri eller rustningsindustri) er de industrier, der forsyner forsvar med krigsmateriel, andre varer og forsyninger. Krigsmateriel er våben, ammunition og anden materiel beregnet til militært brug.

Definition og omfang 
Forsvarsindustrien kan, afhængigt af nation, bestå af private virksomheder eller virksomheder og industrier, som er helt eller delvis statsligt ejede. En tendens fra de seneste årtier, har dels været at forsvarsindustrien udvikles i retning mod multinationale selskaber (en tendens der er opstået senere, end i mange andre industribrancher), og dels at forsvarsindustrien i øget grad, sælger tjenesteydelser til forsvaret. Disse tjenesteydelser omfatter f.eks. logistik og vedligehold, som i en vis udstrækning outsources til forsvarsindustrien, i stedet for at blive udført af forsvaret selv, eller i regi af en anden statslig myndighed.

En del serviceydelser udføres i stigende grad også i operative områder, i forbindelse med igangværende militære operationer, hvilket for nogle årtier siden var meget usædvanligt. Denne tendens har også indebåret at definitionen af forsvarsindustri, i nogen grad er blevet udvidet til at omfatte andre selskaber, end den traditionelle forsvarsindustri. Samtidigt betragter visse traditionelle forsvarsindustrier sig nu som sikkerhedsselskaber.

Verdens største våbeneksportører 
Baseret på SIPRIs Arms Transfers Database.

Verdens største våbenimportører 
Baserat på SIPRIs Arms Transfers Database

Verdens største forsvarsbudgetter 
Baseret på SIPRIs statistik og tal fra 2013 er omregnet til 2011 priser.

Se også 

 Militær-industrielle kompleks
 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Referencer

Eksterne henvisninger 

 AeroSpace and Defence Industries Association of Europe , en europæisk organisation for forsvarsindustrien 

Handel
Pages with unreviewed translations